

Geografia 
 Francia
 Bordes – comune degli Alti Pirenei
 Bordes – comune dei Pirenei Atlantici
 Bordes-de-Rivière – comune dell'Alta Garonna

Persone 
 Charles Bordes (1863-1909) – compositore francese

Pagine correlate 
 Les Bordes